Název Ovčáry má více sídel:
 Ovčáry (okres Kolín) – obec v okrese Kolín
 Ovčáry (okres Mělník) – obec v okrese Mělník
 Ovčáry (Nové Dvory) – část obce Nové Dvory v okrese Kutná Hora
 Ovčáry (Slaný) – zaniklá středověká vesnice na katastru města Slaný v okrese Kladno

Externí odkazy